Jakubów heißen folgende Orte in Polen:

 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Jakubów (Imielno), Dorf in der Gemeinde Imielno
 Jakubów (Krasocin), Dorf in der Gemeinde Krasocin

 Woiwodschaft Łódź:
 Jakubów (Kowiesy), Dorf in der Gemeinde Kowiesy
 Jakubów (Lubochnia), Dorf in der Gemeinde Lubochnia
 Jakubów (Rawa Mazowiecka), Dorf in der Gemeinde Rawa Mazowiecka

 Woiwodschaft Masowien:
 Jakubów (Powiat Miński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Miński
 Jakubów (Błędów), Dorf in der Gemeinde Błędów
 Jakubów (Goszczyn), Dorf in der Gemeinde Goszczyn
 Jakubów (Przysucha), Dorf in der Gemeinde Przysucha
 Jakubów (Stara Błotnica), Dorf in der Gemeinde Stara Błotnica

 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Jakubów (Ciepłowody), Dorf in der Gemeinde Ciepłowody
 Jakubów (Radwanice), Dorf in der Gemeinde Radwanice
 Jakubów (Świdnica), Dorf in der Gemeinde Świdnica